Bennett Springs peut désigner les lieux suivants :

 Bennett Springs, une communauté non-incorporée et une census-designated place des comtés de Dallas et Laclede dans le Missouri, aux États-Unis.
 , un parc à proximité de Bennett Springs.
 Bennett Springs, une census-designated place du comté de Lincoln, dans l’État américain du Nevada.
 , dans la banlieue de Perth en Australie-Occidentale.